Las siglas MDF pueden referirse a:

Informática y telecomunicaciones
 .MDF o .mdf o Media Descriptor Image File, extensión que designa diferentes formatos de archivo.
 El formato de imagen de disco de Alcohol 120%, también empleado por Daemon Tools y otros emuladores de imagen de disco.
 Multiplexación por División de Frecuencia.
 Main Distribution Frame, estructura de distribución de señales (repartidores) para conectar equipo de redes de telecomunicaciones.
 Machine Data File, I-deas Master Drafting.
 Molecular Data File, Insight II.
 Menu Definition File.
 Schneider Electric ProWORX Nxt Memory Data.
 Master Database File, Microsoft SQL Server.
 Star Trek: Armada Map File Title & Image Information.
 Multi-Dictionary Formatter, un formato de diccionario de los productos software de SIL International.

Ciencia y tecnología
 Modelado por deposición fundida, proceso de fabricación utilizado en las impresoras 3D

Productos
 Tablero de fibra de densidad media, pieza de madera del inglés Medium Density Fibreboard.

Educación
 Maestra en derecho fiscal, Título de licenciatura, al concluir la maestría.

Eventos
 Monegros Desert Festival, festival anual de música electrónica de España.

Asociaciones y partidos políticos
 Foro Democrático de Hungría, partido político, en sus siglas originales de "Magyar Demokrata Fórum".

Siglas de informática
Formatos de archivos informáticos